Garibaldi steht für:
 Mount Garibaldi, Berg in British Columbia, Kanada
 Garibaldi Provincial Park, British Columbia, Kanada
 Garibaldi-Fisch, Riffbarsch
 Garibaldi-Bataillon, Einheit der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg
 (4317) Garibaldi, ein nach Giuseppe Garibaldi benannter Asteroid
 Garibaldi (Software), Softwareverteilungssystem
 Garibaldi (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems

Personen:

 Antonio Garibaldi (1797–1853), italienischer Bischof
 David Garibaldi (* 1946), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Giuseppe Garibaldi (1807–1882), italienischer Revolutionär
 Giuseppe Garibaldi der Jüngere (1879–1950), italienischer General, Enkel von Giuseppe Garibaldi
 Marie L. Garibaldi (1934–2016), US-amerikanische Richterin
 Tomás Garibaldi (* 1914), argentinischer Fußballspieler

Orte:
 Garibaldi (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Garibaldi (Rio Grande do Sul), Ort in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Garibaldi (Uruguay), Ort in Uruguay
 Plaza Garibaldi, Platz in Mexiko-Stadt

Schiffe:
 Giuseppe Garibaldi (Schiff, 1860) – eine Fregatte
 Giuseppe Garibaldi (Schiff, 1901) – ein Panzerkreuzer
 Giuseppe Garibaldi (Schiff, 1937) – ein Leichter Kreuzer der Luigi-di-Savoia-Duca-degli-Abruzzi-Klasse
 Giuseppe Garibaldi (551) – ein Flugdeckkreuzer